Mertens kan som auktorsförkortning betyda:

 Robert Mertens
 Franz Carl Mertens
 Karl Heinrich Mertens

Robotskapade auktorsförkortningar